A Munkaügyek – IrReality Show az m1 2012-es magyar televíziós szituációskomédia-sorozata, mely a képzeletbeli Fővárosi Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelet életét mutatja be. Író–alkotói Litkai Gergely, Kovács András Péter és Hadházi László, producere Kálomista Gábor, a főszereplők pedig Molnár Piroska, Mucsi Zoltán, Murányi Tünde, Elek Ferenc, Tamási Zoltán, Fodor Annamária és Kovács Lehel. A sorozat első három évadja 80 epizódot számlál.

Évadáttekintés

Epizódok

Első évad (2012)

Második évad (2012–13)

Harmadik évad (2013–14)

Negyedik évad (2014–15)

Ötödik évad (2015–16)

Hatodik évad (2016–17)

Források

Televíziós sorozatok epizódlistái